Niwiński – polskie nazwisko.

Niektóre osoby noszące nazwisko Niwiński 
 Alfred Niwiński (1900–1940) – podporucznik rezerwy saperów Wojska Polskiego. 
 Damian Tadeusz Niwiński (ur. 1957) – polski matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych.
 Piotr Niwiński (ur. 1966) – polski historyk, publicysta, wykładowca akademicki.
 Rajmund Niwiński (1940–2004) – lekkoatleta, młociarz.
 Stanisław Niwiński (1932–2002) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.
 Stanisław Niwiński – prezydent Włocławka w latach 1909–1914
 Stanisław Niwiński – działacz niepodległościowy, członek Polskiej Organizacji Wojskowej na Wschodzie, odznaczony pośmiertnie Virtuti Militari (17 maja 1922)
 Tadeusz Niwiński (1906–1967) – polski inżynier chemik, organizator przemysłu papierniczego
 Tadeusz Niwiński (ur. 1947) – chemik, informatyk, pisarz
 Władysław Niwiński (zm. 1943) – główny bohater polskiego serialu telewizyjnego pt. Polskie drogi z 1976 w reżyserii Janusza Morgensterna.

Polskie nazwiska